«Маленькие Трагедии» — российская прогрессивная рок-группа.

Стиль 
Участники группы описывают свой стиль так: «батарея клавишных — барабаны — бас; жёсткая ритм-секция как поддержка и солирующие клавишные». В манере игры группы ощущается влияние классической традиции и жесткого арт-рока. Композиции Маленьких Трагедий очень мелодичны и обязательно включают в себя соло на клавишных с сильным импровизационным акцентом.

История 
Курская группа «Маленькие Трагедии» была основана в 1994 году выпускником Санкт-Петербургской Консерватории, композитором Геннадием Ильиным. Первый альбом группы, «Маленькие Трагедии — I» так и не был записан профессионально, и существует только в виде любительской видеозаписи с единственного на тот момент концерта группы.

С 1995 года группа существует как трио:
 Геннадий Ильин — клавишные;
 Юрий Скрипкин — барабаны;
 Олег Бабынин — бас-гитара.

Такой состав группы сохранится до 2000 года.

Геннадий Ильин, после посещения Парижа, который произвёл на него сильное впечатление, начинает работать над первой симфоний — «Парижской». Основная её тематическая линия построена на музыкальных интонациях и цитатах пасхального католического богослужения в соборе Notre-Dame. Хотя Первая симфония и была записана студийно в Москве, она так и осталась незамеченной.
В конце 1997 года — начале 1998 года Ильин за месяц сочиняет балет-сказку «Волшебная Лавка» о новогоднем приключении маленькой девочки и репетирует его с группой. Исполнен на сцене он будет лишь два с половиной года спустя.

В 1998—1999 гг. Г. Ильин записывает на студии «Art-Technology» в Москве свои сольные альбомы «Солнце Духа», «Фарфоровый павильон» на стихи Н. Гумилёва и инструментальные — "2001 год", «Музыка Рождества», «Страсти по Титанику». «Солнце Духа» и «Фарфоровый павильон» были выпущены «Boheme Music» в 2000 году под эгидой «Маленькие Трагедии».На записи этих альбомов гитарные партии  записал Игорь Михель .

В 2000 году летом к трио присоединились ещё двое — Александр Малаховский (гитара) и Алексей Бильдин (саксофон). Уже в таком составе группа работает над последним альбомом трилогии на стихи Н. Гумилёва «Возвращение». В 2003 года группа записывает двойной альбом «Новый Фауст» по мотивам гётевского Фауста, черновой материал к которому был сочинён ещё в 1997-98 гг. Альбом «Шестое чувство» (2006), в отличие от предыдущего, получился песенно-лирическим. Здесь красной нитью проходят взгляды и убеждения поэта, которые он затрагивал в своём творчестве.
Самый свежий альбом группы, «Китайские песни», сочинённый на стихи китайских поэтов средневековья, выпущен весной 2007 года.

Дискография 
 Страсти по Титанику (1998);
 Солнце Духа (1999);
 Фарфоровый Павильон (2000);
 Возвращение (2001);
 Новый Фауст (2003);
 Шестое чувство (2006);
 Китайские песни (2007);
 Крест (2008);
 Парижская Симфония (2009)
 Волшебная лавка (2009);
 Одержимый (2011);
 По ночам (2014);
Запечный рай (2019).

Ссылки 
 Группа на littletragedies.com;
 Группа на progarchives.com;
 Группа на greenwater.ru;
 Группа на arlequins.it;
 Группа на progmusic.ru.

Рок-группы России
Группы прогрессивного рока
Группы прогрессивного рока СССР и постсоветского пространства
Музыкальные коллективы Курска
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Группы арт-рока